Associació Atlètica Gaèlica (del seu nom en anglès Gaelic Athletic Association), associació esportiva per al foment del hurling i el futbol gaèlic a Irlanda
 GAA també és un codó (Guanina-Adenina-Adenina) de l'àcid glutàmic, aminoàcid proteïnogen
 gaa també és el codi ISO 639-3 del ga, llengua parlada a l'Àfrica Occidental